Herman J. Mankiewicz – sceneggiatore statunitense
 Joseph L. Mankiewicz – sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Tom Mankiewicz – sceneggiatore statunitense